Takarajima – un'isola dell'arcipelago delle Tokara
 10166 Takarajima – asteroide della fascia principale